Алтендорф може бити:

 Алтендорф (Швандорф), општина у округу Швандорф, у њемачкој покрајини Баварска.
 Алтендорф (Бамберг), општина у округу Бамберг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Алтендорф (Доња Аустрија), Аустрија.